Carolyn Dineen King (1938) – giudice statunitense
 Carolyn King (1961) – cestista statunitense